William Dally ist der Name folgender Personen:

* William Dally (Ruderer) (1908–1996), US-amerikanischer Ruderer
 William J. Dally (* 1960), US-amerikanischer Computerarchitekt